Одьета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульсамальдеа. Занимает площадь 24 км². Население — 341 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Odieta

Муниципалитеты Наварры